Carajás puede referirse a:

 Carajás, tribu indígena brasileña del estado de Pará.

Ubicaciones
 Serra dos Carajás, accidente geográfico en el estado de Pará.
 Eldorado dos Carajás, municipio del estado brasileño de Pará.
 Canaá dos Carajás, municipio del estado brasileño de Pará.
 Estado de Carajás, propuesta de un nuevo estado brasileño.
 Bosque nacional de Carajás, área de conservación ambiental.
 Carajás, barrio de Uberlândia, Minas Gerais.

Otro
 Ferrocarril de Carajás, línea ferroviaria.
 Aeropuerto de Carajás, aeropuerto brasileño.
 Proyecto Grande Carajás, proyecto de exploración mineral en la región de Serra dos Carajás.
 Team Negra Carajás Clube, club deportivo brasileño.
 Gurgel Carajás, modelo de coche del fabricante brasileño de automóviles Gurgel.